Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Bootle :
 Le , un dragueur de mines de la classe Hunt lancé en 1918, vendu en 1923. Il a été rebaptisé Buckie avant son lancement.
 Le , un dragueur de mines de la classe Bangor lancé en 1941, vendu en 1948. Arrivé à Charlestown en juin 1949 pour démantèlement.

Références 
  Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .

Bootle